Шенборн () — громада в Німеччині, розташована в землі Бранденбург. Входить до складу району Ельба-Ельстер. Складова частина об'єднання громад Ельстерланд.

Площа — 38,46 км2. Населення становить  ос. (станом на ).

Демографія

Галерея

Примітки

Посилання 

 Офіційний сайт  

Громади Бранденбургу